Началото на българската школа по физикохимия е поставено през 1925 г., когато Иван Странски става първият доцент в Катедрата по физикохимия към Физико-математическия факултет на Софийския университет. За следващите 20 години, Катедрата по физикохимия печели авторитета на водещ научен център по проблемите на кристалния растеж и фазообразуването. През 1962 г. катедрата се оглавява от Алексей Шелудко. В следващите години той и учениците му стават известни с работата си в областта на колоидната химия и физикохимията на тънките течни филми и течните повърхности.

Институции 
 Катедра по физикохимия към Софийския университет
 Лаборатория по Инженерна химична физика
 Институт по физикохимия „Ростислав Каишев“ към БАН

Химия в България
Физикохимия